Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute à Bad Gastein du 19 au .

Julia Görges remporte le simple dames. En finale, elle bat Timea Bacsinszky, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Anabel Medina Garrigues.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Autriche
Sport en Autriche en 2010
Tennis en juillet 2010